Termin GPH ima više značenja.

 Guanidinopropionaza, enzim
 3GPH, australijska radio stanica